Хаар () — фамилия. Известные носители:

 Хаар, Альфред (1885—1933) — венгерский математик.
 Хаар, Георг (1887—1945) — немецкий юрист, коммерсант и коллекционер древнерусских икон.
 Хаар, Ян (1791—1840) — польский художник.